

Toponyme 
 Viens, une ville du Vaucluse, en France (un demi-millier d'habitants).

Patronyme 
 Évelyne Viens (née en 1997), footballeuse canadienne ;
 Gaston Viens (né en 1924), homme politique français ;
 Théo Viens (né en 1996), céiste français.

Cinéma 
Viens voir papa !, film américain de 2003, avec Colleen Camp ;
 Viens chez moi, j'habite chez une copine, film de 1981 ;
 D'où viens-tu Johnny ?, film de 1963, avec Johnny Hallyday ;
 Pourquoi viens-tu si tard ?, film de 1959.

Télévision 
 , émission de télévision francophone au Canada.

Musique 
 Viens !, une mélodie d'Augusta Holmès, de 1872 ;

Homonymie de patronyme